De Players Championship Finals 2021 (ook bekend als de Ladbrokes Players Championship 2021 voor sponsordoeleinden), was de 14de editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 64 uit de Players Championship-toernooien deelnam. Het toernooi werd gehouden van 26 tot 28 november in de Butlin's Minehead in Minehead.

De verdedigend kampioen was Michael van Gerwen. In de vorige editie versloeg hij in de finale Mervyn King. Deze editie werd gewonnen door Peter Wright, die Ryan Searle wist te verslaan in de finale.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld bedroeg evenals in het jaar ervoor £500.000.

Opzet en gekwalificeerde spelers
Het toernooi kent 64 deelnemers. De deelnemers komen niet uit de PDC Pro Tour, maar alleen uit de Players Championships.

Wedstrijdschema

Darts in 2021
2021